Landesregierung Rintelen steht für folgende Regierungen der Steiermark:

 Landesregierung Rintelen I
 Landesregierung Rintelen II
 Landesregierung Rintelen III
 Landesregierung Rintelen IV
 Landesregierung Rintelen V